Eol – w mitologii greckiej król Magnezji, syn Hellena
 Eol – w mitologii greckiej władca wiatrów i wyspy Eolii, syn Hippotesa

Zobacz też 
 Aeolus – strona ujednoznaczniająca
 End-of-line – znak lub sekwencja znaków oznaczająca zakończenie linii tekstu
 EOL – język programowania
 EOL (Encyclopedia of Life) – anglojęzyczna encyklopedia internetowa
 Eöl – fikcyjna postać z uniwersum J.R.R. Tolkiena
 Wyspy Eolskie (Wyspy Liparyjskie) – wyspy na Morzu Tyrreńskim, we Włoszech